Monastyryschtsche (; ) ist eine Stadt mit 8900 Einwohnern (Stand 2016) im Westen der Oblast Tscherkassy im Zentrum der Ukraine. Die Stadt ist der Verwaltungssitz des Rajon Monastyryschtsche. Neben der eigentlichen Stadt gehört noch das Dorf Nowe Misto () und die Siedlung Kudyniw Lis () zur Stadtgemeinde.

Monastyryschtsche hat seit 1985 den Status einer Stadt. Im Jahr 1989 betrug die Einwohnerzahl 16.359.

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Rajon Monastyryschtsche